Een boek; zie Dossier K. (boek)
 De film gebaseerd op het boek; zie Dossier K. (film)